

Personnalités

Avec le prénom Ute 
Ute est un prénom féminin d'origine germanique (Uta, ou Utta), porté notamment par :
 Ute de Ballenstedt (v. 1000-1046), princesse germanique.
 Ute de Naumbourg, fameuse statue gothique représentant cette princesse
 Ute Christensen (1955-), actrice allemande.
 Ute Emmerich  (1955-), productrice allemande.
 Ute Erdsiek-Rave (1947-), femme politique allemande.
 Ute Geweniger (1964-), nageuse est-allemande.
 Ute Hasse (1963-), nageuse allemande.
 Ute Hommola (1952-), athlète allemande.
 Ute Kircheis-Wessel (1953-), fleurettiste allemande.
 Ute Lemper (1963-), chanteuse allemande.
 Ute Noack (1961-), fondeuse allemande.
 Ute Oberhoffner (1961-), lugeuse est-allemande.
 Ute Thimm (1958-), athlète allemande.
 Ute Skorupski (1953-), rameuse d'aviron est-allemande.
 Ute von Münchow-Pohl, animateur et réalisateur allemand de films d'animation.

Avec le prénom Uta 
 Uta Levka (1942-), actrice allemande.

Toponyme 

 Ute, ville du comté de Monona, en Iowa, aux États-Unis.
 Le canyon Ute, gorge du comté de Mesa, dans le Colorado, aux États-Unis.
 L'Ute Mountain Fire Tower,  tour de guet dans le comté de Daggett, dans l'Utah, aux États-Unis.

Symbole 
 Ute, symbole de l'untriennium, élément chimique 139.

Divers 
 Ute, membre de la tribu des Utes, amérindiens.
 ute, langue uto-aztèque parlée par cette tribu.
 (634) Ute, astéroïde.
 Holden Ute, pick-up du constructeur australien Holden.
 Beechcraft U-21 Ute, avion militaire américain.
 Véhicule, terme anglais désignant un véhicule du genre pick-up. terme dérivé du mot Utility Truck.
 « Üte » Le maillage de 6 "Ütes" échelonne la traversée du Massif des Vosges à La Petite-Pierre, Baerenthal, Niederbronn-les-Bains, Obersteinbach, Petit Wingen et Rott.

Sigle 
UTE est un sigle qui désigne :
 Union des théâtres d'Europe.
 Union technique de l'électricité.
 Université technique d'État au Chili.
 Usinas y Transmisiones Eléctricas, compagnie d'électricité d'Uruguay.